Пам'ятники жертвам Талергофського ув'язнення — пам'ятні знаки в різних містах Галицької України в пам'ять про галицьких русофілів, в'язнів австро-угорського концентраційного табору Талергоф 1914—1918 років.

 Пам'ятник жертвам Талергофу у Галичі (1929)
 Пам'ятник жертвам Талергофу у Львові (1934)